Бенехаро II — один из вождей (менсеев) гуанчей из менсеята Анага на острове Тенерифе. Бенехаро был первым, кто вступил в бой с испанскими войсками Алонсо Фернандеса де Луго во время вторжения европейцев на Тенерифе, и оказался в так называемом «лагере войны» по отношению к испанцам вместе с некоторыми другими менсеями, которые сражались с Луго в первой битве при Асентехо, в битве при Агуэре и во второй битве при Асентехо. Пережив испанское завоевание, принял условия Лос-Реалехосского мира. Бронзовые статуи девяти вождей гуанчей, включая и Бенехаро II, установлены в посёлке Канделария на Тенерифе.

Биография 

Бенехаро II родился в начале второй половины XV века и был сыном менсея Сердето (или Бенехаро I) и внуком Тинерфе Великого. После смерти отца правил менсеятом Анага.

1 мая 1494 года испанская военная экспедиция, во главе с Алонсо Фернандесом де Луго, которая состояла из 30 кораблей, 190 рыцарей и от 1000 до 2000 солдат кастильской пехоты, а также небольшого отряда менсея Тенезора Семидана с Гран-Канарии, высадилась на Тенерифе. Луго удалось достигнуть мирных соглашений с Анатерве Гуимаром и менсеями Икода, Дауте, Адеже и Абона, которые образовали так называемый «лагерь мира». Но переговоры с Бенехаро II не привели к согласию. В свою очередь, Бенехаро II начал переговоры с другими лидерами гуанчей об объединении усилий против общего врага. Военный союз против испанцев — «лагерь войны» — состоял из менсеятов:
 Таоро (король Бенкомо),
 Такоронте (король Акаумо)
 и Анага, которым правил сам Бенехаро.

Несмотря на существенное превосходство оружия кастильских пехотинцев над оружием гуанчей — палками, камнями и деревянными копьями, — в первой битве при Асентехо (31 мая 1494 года) гуанчи одержали победу над испанцами. Алонсо де Луго, вместе с горсткой уцелевших конкистадоров, поспешно покинул Тенерифе.

Но через год Луго вернулся с новыми силами. Гуанчей в этот период постигла эпидемия, вызванная разложением непогребённых тел на поле битвы при Асентехо («летаргией гуанчей» назвал эпидемию один из испанских хронистов, без конкретного указания, что это была за болезнь). Ушли из жизни главный лидер гуанчей — Бенкомо, король Таоро — и его лучшие военачальники… Гуанчи потерпели ряд последовательных поражений, что в итоге привело к быстрому завершению ожесточённого сопротивления Бенехаро II и других лидеров гуанчей.

В конце концов, потерпев поражение после второй битвы при Асентехо, вместе с остальными менсеями из «лагеря войны», Бенехаро II подписал 25 июля 1496 года капитуляцию перед Луго и принял Лос-Реалехосский мир 25 июля 1496 года, когда Бенутомо из Таоро, Акаумо из Такоронте и Бенехаро из Анага подписали соглашение, по которому гуанчи Тенерифе соглашались принять христианство и стать подданными королевства Испания. Бенехаро взял себе христианское имя Педро де лос Сантос, или же дона Фернандо де Анага.

В сентябре 1496 года менсеяты Адеже, Абона, Дауте и Икод были вынуждены присоединиться к Лос-Реалехосскому договору, в то время как небольшие оставшиеся группы не сложивших оружие гуанчей оставались в горах. На этом испанское завоевание Канарских островов было в основном завершено.

Наиболее известный образ Бенехаро II, увековеченный на Менсейской набережной в городе Канделария, показывает его в характерной одежде из козьих шкур, которые носили гуанчи. Эта бронзовая скульптура установлена рядом со статуями других менсеев Тенерифе, правивших на момент испанского завоевания.

Семья 
Детьми Бенехаро II были:
 дон Диего де Анага (имя до крещения — Гуасимара),
 дон Энрике де Анага (неизвестно, какое у него было имя до крещения)
 и дон Хуан де Анага (имя до крещения — Гуаджара).

Примечания

Библиография 
 José Juan Acosta; Félix Rodríguez Lorenzo; Carmelo L. Quintero Padrón. Conquista y Colonización. Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria, 1988.
 Rumeu de Armas, Antonio. IV-VI-XIII-XV. La Conquista de Tenerife (1494—1496) (1ª edición). Aula de Cultura de Tenerife, 1975.
 Cioranescu, Alejandro. El poema de Antonio de Viana. Anuario de estudios atlánticos, 1970.
 Reyes, Ignacio. Beneharo. Diccionario histórico-etimológico del amaziq insular (Canarias). Consultado el 13 de marzo de 2013.
 Rosa Olivera, Leopoldo de la. El siglo de la conquista. Idea. 2006.
 Ronquillo & Viña, Manuela & Ana. Pervivencias de rituales canarios tras la conquista bajomedieval en la documentación inquisitorial (Mummies and Science. World Mummies Research. Proceedings of the VI World Congres on Mummy Studies). 2008.
 Martín Hernández, Ulises. IDEA. ed. Historia general de la comarca de Anaga. 2006.
 Viera y Clavijo, José de. En Elías Serra Ráfols. Noticias de la historia general de las Islas Canarias «Tomo II, libro IX» (definitiva edición). Santa Cruz de Tenerife: Goya Ediciones, 1950.
 Hardisson y Pizarroso, Emilio. Los menceyes y la tradición genealógica. Revista de historia, 1944.
 Bethencourt Alfonso, Juan. Francisco Lemus. ed. Historia del pueblo guanche. San Cristóbal de La Laguna, 1991.
 Núñez de la Peña, Juan. Conquista y antiguedades de las islas de la Gran Canaria y su descripción. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta Isleña, 1847.

Гуанчи
Персоналии:Канарские острова
Тенерифе
Правители Африки XV века